Dunwoody heißt der Ort
 Dunwoody (Georgia)

Dunwoody ist der Familienname folgender Personen:
 Ann E. Dunwoody (* 1953), General der US Army
 Gwyneth Dunwoody (geborene Phillips; * 1930; † 2008), britische Politikerin (Labour)
 John Dunwoody (* 1929; † 2006), britischer Politiker (Labour)